Батько — людина чоловічої статі відносно своїх дітей, родитель
 Батько — франко-британський фільм
 Батько — косовський фільм
 Батько — радянський фільм
 Батько — американський фільм
 Батько — роман хорватського письменника Мілєнка Єрґовича